Clausewitz-Kaserne steht für:

 Clausewitz-Kaserne (Burg)
 Clausewitz-Kaserne (Hamburg)
 Clausewitz-Kaserne (Nienburg/Weser)
 Clausewitz-Kaserne (Möckern/Dörnitz)
 Clausewitz-Kaserne (Oldenburg), mittlerweile aufgelöst.